Rasov oder Rasova steht ür:

Geografische Objekte
 in Montenegro:
 Rasova (Žabljak), Dorf in der Gemeinde Žabljak (Montenegro)
 in Rumänien:
 Rasova (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Rasova (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 in Tschechien
 Rašov, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Rašov u Litvínova, Ortsteil von Klíny

Namensträger
 Sergey Rasov (1964–2016), russischer Journalist 
 Vanja Rasova (* 1992), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Model